Die Slovenska Nogometna Liga 2004/05, auch Liga Si.mobil Vodafone nach dem Sponsor genannt, war die 14. Spielzeit der höchsten slowenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 1. August 2004 und endete am 29. Mai 2005. Titelverteidiger war ND Gorica.

Modus 
Die Saison wurde in einem zweistufigen Format durchgeführt. In der regulären Spielzeit trat jede Mannschaft zweimal gegeneinander an; einmal zu Hause und einmal auswärts. Nach Ablauf dieser Phase qualifizierten sich die sechs besten Mannschaften für die Meisterrunde, die unteren sechs spielten zwei Absteiger aus.

Vereine

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden übernommen

Abstiegsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden übernommen

Torschützen

Einzelnachweise 

2004
Fußballsaison 2004/05